Der Name Beaudesert (frz., schöne Einöde) bezeichnet folgende Orte:
eine Ortschaft in Queensland, Australien, s. Beaudesert
einen ehemaligen Landsitz in Cannock Chase, Staffordshire, England, s. Beaudesert Hall
eine Ortschaft in Warwickshire, England